Жак Озанам (1640—1718) — французький математик, професор Сорбонни, ад'юнкт Паризької академії наук.
 Фредерік Озанам (1813—1853) — французький історик літератури та філософії, громадський діяч, блаженний римо-католицької церкви.
французькі прізвища